отруєння або інтоксика́ція — порушення функцій чи ушкодження органів внаслідок дії отрут чи токсинів, що проникли в організм чи утворилися в ньому.
 отруєння (каталіз) — зменшення каталітичної активності внаслідок дії каталізаторних отрут або скорочення часу дії каталізатора під їх впливом.
 отруєння катоду — руйнування штучно нанесеного покриття катоду в електронних лампах, яке покращує емісію електронів.